

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel du CIO

Jeux olympiques d'été de 1992
1992